Ел Барбечито има више значења:

 Ел Барбечито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Барбечито (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику